Maxsein ist der Familienname von:

 Agnes Katharina Maxsein (1904–1991), deutsche Politikerin
 Konstanze Maxsein, deutsche Sopranistin